Ryukyugrönduva (Treron permagnus) är en östasiatisk fågel i familjen duvor inom ordningen duvfåglar. Den betraktas traditionellt som en del av taiwangrönduvan (Treron formosae), men urskiljs allt oftare som egen art.

Utseende och läten 
Ryukyugrönduvan är en stor (33-35 cm) och rätt kraftigt byggd enfärgad grönduva. Den är mycket lik den mindre taiwangrönduvan, men skiljer sig genom hanens helgröna hjässa (matt orange hos taiwangrönduvan), matt rödbrun skulderfläck istället för lysande purpurröd samt längre stjärt. Lätena liknar taiwangrönduvans.

Utbredning och systematik 
Arten förekommer i ögruppen Ryukyuöarna i sydligaste Japan. Den delas in i två underarter med följande utbredning: 
 Treron permagnus permagnus –  norra Ryukyuöarna (Tanegashima, Amami-Ōshima, Tokunoshima, Okinoerabujima och Okinawa)
 Treron permagnus medioximus –  södra Ryukyuöarna (Ishigaki, Iriomote, Kuro, Taketomi-jima, Hatoma-jima, Yonaguni och möjligen Miyako-jima)

Artstatus 
Fågeln betraktas traditionellt som en del av taiwangrönduvan, men urskiljs sedan 2014 som egen art av Birdlife International och IUCN samt sedan 2021 även av tongivande IOC (IOC).

Levnadssätt 
Ryukyugrönduvan förekommer i subtropiskt städsegrön skog, i träd kring odlingsbygd samt till och med i trädgårdar inne i städer. Den födosöker i eller strax under trädkronorna på jakt efter frukt, mer sällan frön. Arten häckar från april och framåt, med revirhävdande från mitten av februari och bon hittade från början av maj. Arten är huvudsakligen stannfågel, men har påträffats både söderut på Taiwan och norrut på sydvästra Kyushu vintertid.

Status och hot 
Arten har ett stort utbredningsområde och en stor population med stabil utveckling och tros inte vara utsatt för något substantiellt hot. Utifrån dessa kriterier kategoriserar internationella naturvårdsunionen IUCN arten som livskraftig (LC).

Noter

Externa länkar 

Duvor
Fåglar i palearktiska regionen